Alluvione del Polesine del 17 ottobre 589 ("rotta della Cucca").
 Alluvione del Polesine del 950: ("rotta del Pinzone").
 Alluvione del Polesine del 1152 ("rotta di Ficarolo").
 Alluvione del Polesine dell'autunno 1438 ("Rotta della Malopera")
 Alluvione del Polesine del 17 settembre 1882.
 Alluvione del Polesine del 14 novembre 1951.
 Alluvione del Polesine del 4 novembre 1966.